Esistono più comuni francesi con questo nome

Campigny – Calvados
Campigny – Eure